Futbolny klub Tarpeda-BelAZ ( ,  ) normalt bare kendt som Torpedo-BelAZ) er en hviderussisk fodboldklub fra Sjodzina. Torpedo-klubbens tilnavn BelAZ er en henvisning til byens store automobilfabrik, Belaruski Awtamabilny zavod .

Klubben spiller i landets bedste liga, og har hjemmebane på Torpedo stadion. Klubben blev grundlagt i 1961.

Titler 
 Hviderussisk Pokalturnering (1): 2016.

Historiske slutplaceringer

Referencer

Eksterne henvisninger 

Klubbens officielle hjemmeside 

Fodboldklubber i Hviderusland
Etableret i 1961